Пирязев — русская фамилия. Известные носители:

 Пирязев, Андрей Никифорович (1916—1983) — Герой Советского Союза.
 Пирязев, Николай Семёнович (1946—2008) — российский краевед.